Gino Marinuzzi è il nome di due musicisti italiani, l'uno il padre dell'altro:

Gino Marinuzzi (1882-1945);
Gino Marinuzzi  (1920-1996).